Love Hurts  bezeichnet:

 Love Hurts (Cher-Album), ein Album von Cher
 Love Hurts (Elaine-Paige-Album), ein Album von Elaine Paige
 Love Hurts (Julian-Lage-Album), ein Jazzalbum von Julian Lage (2019)
 Love Hurts (Fernsehserie), eine britische Fernsehserie
 Love Hurts (Film), ein US-amerikanischer Film von 2009
 Love Hurts (Incubus-Lied), ein von Brandon Boyd, Michael Einziger, Benn Kenny, Christopher Kilmore und Jose Pasillas komponiertes Lied der Rockgruppe Incubus
 Love Hurts (Jon-B-Album), ein Album von Jon B
 Love Hurts (Lied), eine Komposition von Boudleaux Bryant, u. a. veröffentlicht von den Everly Brothers, Roy Orbison, Jim Capaldi, Nazareth (Band) und Don McLean